Кориа — испанский город.

Также фамилия:
 Кориа, Гильермо (род. 1982) — аргентинский теннисист.
 Кориа, Родольфо (род. 1959) — аргентинский учёный, палеонтолог.
 Кориа, Федерико (род. 1992) — аргентинский профессиональный теннисист.
 Кориа, Чик (1941—2021) — американский джазовый музыкант (фортепиано, клавишные, ударные) и композитор.